Ballerina (v. italienisch ballerina „Tänzerin“) steht für:

 Ballerina, die Bezeichnung einer Tänzerin
 Ballerina (Schuh), einen Damenschuh
 Ballerina (Rose), eine Rosensorte
 Ballerina (Kartoffel), eine festkochende, frühreifende Speisekartoffel aus Thüringen, Kartoffel des Jahres 2012 in Thüringen
 Ballerina (1937), französischer Film von Jean Benoit-Lévy und Marie Epstein
 Ballerina (1950), französischer Tanzfilm von Ludwig Berger
 Ballerina (1966), US-amerikanischer Film von Norman Campbell
 Ballerina (2016), französisch-kanadischer Computeranimationsfilm
 Ballerina (Film), angekündigtes Spin-Off zu John Wick
 Ballerina – Ihr Traum vom Bolshoi, russischer Spielfilm aus 2017
 eine besonders kleine und schlanke Zuchtform für Obstbäume
 Ballerina (Programmiersprache)

Siehe auch:

 Primaballerina, Prima Ballerina Assoluta
 Ballerini